да Коста () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Да Коста, Александрина Мария (1904—1955) — блаженная католической церкви.
  (1935—2023) — габонский футбольный тренер.
 Да Коста, Данни (род. 1993) — немецкий футболист.
 Да Коста, Нуно (род. 1991) — кабо-вердианский футболист.
 Да Коста, Рубенс (1928—1991) — бразильский футболист.
 Да Коста, Стефан (род. 1989) — французский хоккеист польского происхождения.
 Да Коста, Тедди (род. 1986) — французский и польский хоккеист.
 Да Коста, Хуан Карлос (1944—1976) — парагвайский писатель и революционер.